Cot steht für:
 Côt ist der Name einer französischen Rotweinsorte

cot steht als Abkürzung für:
 Kotangens, eine trigonometrische Funktion, siehe Tangens und Kotangens

COT steht als Abkürzung für:
 Colombia Time, die Zeitzone von Kolumbien, siehe UTC−5
 Cottbus (DE COT nach UN/LOCODE)
 Cyclooctatetraen, ein zyklischer Kohlenwasserstoff
 Causality Orientations Theory, eine Subtheorie der Selbstbestimmungstheorie
 Comando de Operações Táticas, eine Spezialeinehite der Brasilianischen Polizei

CoT steht als Abkürzung für:
 Car of Tomorrow, ein neues Fahrzeugdesign im US-amerikanischen NASCAR-Sprint Cup
 Commitment of Traders Report, ein wöchentlicher Bericht über die Lage am Terminmarkt

Cot ist der Familienname folgender Personen:

 Nerva Cot Aguilera (1938/39–2010), kubanische Bischöfin
 Pierre Cot (1895–1977), französischer Politiker
 Pierre Auguste Cot (1837–1883), französischer Maler

Siehe auch:
 Cod
 Codd
 Cott
 Côte
 Kot (Begriffsklärung)
 Kott

COT